Campanini ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Campanini (1721–1799), italienische Balletttänzerin
 Carlo Campanini (1906–1984), italienischer Schauspieler
 Cleofonte Campanini (1860–1919), italienischer Dirigent
 Italo Campanini (1845–1896), italienischer Sänger (Tenor)
 Massimo Campanini (* 1954), italienischer Orientalist und Historiker
 Renato Campanini (* 1938), italienischer Fußballspieler